В Соединённых Штатах насчитывается 2 округа с названием Кендалл ():

 округ Кендалл — штат Иллинойс
 округ Кендалл — штат Техас